Weltmenschenrechtskonferenz steht für

 Internationale Konferenz über Menschenrechte, erste UN-Konferenz über Menschenrechte in Teheran 1968
 Weltkonferenz über Menschenrechte, zweite UN-Konferenz über Menschenrechte in Wien 1993